Aix kan referere til flere artikler:

 Aachen – by i Tyskland, som på fransk hedder Aix-la-Chapelle
 Aix-les-Bains – by i departementet Savoie
 Aix-en-Provence – by i departementet Bouches-du-Rhône
 AIX – UNIX-Serveroperativsystem, der kører på bestemte servermodeller fra IBM
 Aix (fugleslægt) – slægt af fugle i familien af egentlige andefugle